CDY2A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі Y-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 541 амінокислот, а молекулярна маса — 60 524.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, ацилтрансфераз. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома Y

Трансферази
Ядерні білки